Stobbs ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Stobbs (1929–2008), US-amerikanischer Baseballspieler
 George R. Stobbs (1877–1966), US-amerikanischer Politiker
 Jack Stobbs (* 1997), englischer Fußballspieler
 William Stobbs (1914–2000), englischer Autor und Illustrator
 William Michael Stobbs (1944–1996), englischer Physiker 

Siehe auch:
 Stops